

Famiglia 
Galletti – antica famiglia nobile di origine pisana che ha partecipato attivamente alla vita politica, economica e culturale della Toscana e della Sicilia

Persone 
 Alessio Galletti (1968-2005) – ciclista su strada italiano
 Alfredo Galletti (1872-1962) – critico letterario e docente italiano
 Augusto Galletti (1886-1945) – allenatore di calcio, calciatore e arbitro di calcio italiano
 Bartolomeo Galletti, detto Meo (1812-1887) – patriota e politico italiano del Risorgimento
 Carlo Galletti (1888-1915) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Euro Galletti (1927) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Filippo Maria Galletti (1636-1714) – pittore italiano
 Fiorenzo Galletti (1935) – ex cestista italiano
 Franco Galletti (1943) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Gian Giacomo Galletti (1798-1873) – politico e filantropo italiano
 Gian Luca Galletti (1961) – politico italiano
 Giorgia Galletti (1988) – calciatrice italiana, di ruolo centrocampista 
 Giovanna Galletti (1916-1992) – attrice italiana
 Giuseppe Galletti (...–1819) – medico italiano
 Giuseppe Galletti (1798-1873) – patriota e politico italiano
 Guido Galletti (1893-1977) – scultore italiano
 Gustavo Camillo Galletti (1805-1868) – editore italiano
 Ignazio Galletti (1726-1791) – architetto italiano
 Isabella Galletti Gianoli, nata Filomena Rustichelli (1835-1901) – cantante lirica italiana
 Ivo Galletti (1920) – imprenditore italiano
 Luca Galletti (1980) – atleta italiano
 Luciano Galletti (1980) – ex calciatore argentino di origini italiane di ruolo, centrocampista
 Nicolao Galletti di San Cataldo, marchese di San Cataldo, principe di Fiumesalato (1813-1897) – imprenditore e politico italiano
 Paolo Galletti (1950) – politico italiano
 Paolo Galletti (1937-2015) – nuotatore e pittore italiano
 Pierluigi Galletti (1722-1790) – vescovo cattolico e archeologo italiano
 Pietro Galletti (1664-1757) – vescovo cattolico italiano
 Roberto Galletti (1899-1832) – ingegnere italiano
 Roberto Galletti (1967) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore
 Salvatore Galletti (1923-2010) – scrittore e pittore italiano
 Stefano Galletti (1832-1905) – scultore italiano

Altro 
 Cappella Curini Galletti edificio religioso di Lari, in provincia di Pisa
 Palazzo Galletti – edificio di Firenze in via Sant'Egidio
 Palazzo Bambagini Galletti – edificio di Siena in via delle Cerchia